Los Angeles eller Los Ángeles  kan syfta på:

Geografi

Argentina 
 Los Ángeles, Argentina, Catamarca,

Chile 
 Los Ángeles, stad,

Mexiko 
 Los Ángeles, Villaflores, ort, 
 Los Ángeles, Balleza, ort, 
 Los Ángeles, Aldama, ort, 
 Los Ángeles, Villagrán, ort, 
 Los Ángeles, Tlaxiaco, ort, 
 Los Ángeles, Tapachula, ort, 
 Los Ángeles, El Bosque, ort, 
 Los Ángeles, Amatlán de los Reyes, ort, 
 Los Ángeles, Alfajayucan, ort, 
 Los Ángeles, Santa Cruz Xoxocotlán, ort, 
 Los Ángeles, Romita, ort, 
 Los Ángeles, San Martín Texmelucan, ort, 
 Los Ángeles, Mixquiahuala de Juárez, ort, 
 Los Ángeles, Cuichapa, ort, 
 Los Ángeles, San Pedro Cholula, ort, 
 Los Ángeles, Tila, ort, 
 Los Ángeles, San Juan Evangelista, ort, 
 Los Ángeles, Pahuatlán, ort, 
 Los Ángeles, Jalisco, Puerto Vallarta, ort, 
 Los Ángeles, Pueblo Nuevo, ort, 
 Los Ángeles, Navolato, ort, 
 Los Ángeles, Coicoyán de las Flores, ort, 
 Los Ángeles, Salamanca, ort, 
 Los Ángeles, Palenque, ort, 
 Los Ángeles, Michoacán de Ocampo, Epitacio Huerta, ort, 
 Los Ángeles, Amatenango de la Frontera, ort,

Spanien
 Cerro de los Ángeles, en kulle i Spanien

USA 
 Los Angeles, stad i Kalifornien
 Downtown, Los Angeles
 Los Angeles International Airport
 Port of Los Angeles
 Los Angeles County
 Los Angeles-slätten – kustslätten
 Los Angelesfloden

Övrigt 
 Los Angeles (tidning) – en tidning som utges månadsvis i Los Angeles, Kalifornien
 Los Angeles-klass ubåt – en ubåtsklass i USA:s flotta